Муэс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 14,39 км². Население — 99 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 67 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Mués

Муниципалитеты Наварры